Lőwy Mór (1833–1907) magyar születésű francia csillagász, matematikus, fényképész
 Lőwy Mór (1854–1908) főrabbi